D29 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D29 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië